

Персоналии 
 Баги, Абдельила (род. 1978) — марокканский футболист, вратарь.
 Баги, Дьюла (1891—1967) — венгерский писатель и актёр, активист эсперанто-движения.

Другое 
 Баги — главный персонаж аниме «Баги, Монстр Могучей Природы» 1984г, режиссёра Тэдзука Осаму.
 БАгИ (фильм) — фильм 2011 года режиссёра Андрея Богатырёва.

См. также 
 
 Багги — вид автомобилей-внедорожников.